Münstermann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Münstermann (1930–2013), deutscher Heimatpfleger
 Carl von Münstermann (1843–1930), deutscher Ingenieur, Beamter und Hochschullehrer
 Dieter Münstermann (* 1969), Schweizer Fußballtrainer

 Henricus Münstermann († 1537), deutscher Priester, Abt von Marienfeld
 Joseph von Münstermann (1773–1842), Oberbürgermeister und Bürgermeister von Münster
 Lasse Münstermann (* 1979), deutscher Snookerspieler
 Ludwig Münstermann (1560/1575–1638/1639), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Paul Münstermann (1932–2010), deutscher Nachrichtendienstmitarbeiter
 Per Christian Münstermann (* 1999), deutscher Radsportler 
 Peter Münstermann (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Willi Münstermann († 1982), deutscher Unternehmer und Mäzen